Pleše – wieś i gmina w Czechach
 Pleše – wieś w Słowenii